Ben Gordon es el conjunto del nombre propio Ben y el apellido Gordon que puede referirse a:

 Ben Gordon (1983-), baloncestista británico.
 Ben Gordon (1991-), futbolista británico.